Су́догда:
 Судогда — город во Владимирской области.
 Судогда — река во Владимирской области.